Евгений Вениаминович Мочалов (род. 29 октября 1951) — советский и белорусский , мастер спорта СССР (1973), международный мастер (1993). Чемпион Белорусской ССР 1974 и 1991 гг. Серебряный призер чемпионата Белорусской ССР 1988 г. и чемпионата Белоруссии 1996 г. Победитель мемориала А. П. Сокольского 1974 г. Победитель опен-турнира мемориала А. К. Рубинштейна 1994 г. (турнир гроссмейстеров не проводился).

В составе сборной Белорусской ССР участник шахматных турниров спартакиад народов СССР 1975, 1979, 1983 и 1991 гг.

В составе сборной Белоруссии участник шахматной олимпиады 1996 г. и командного первенства Европы 1992 г. Бронзовый призер чемпионата Европы среди ветеранов 2012 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Мастера спорта СССР по шахматам